Нэнси Дрю: Смертельное устройство () — является 27-й игрой из серии квестов про Нэнси Дрю компании Her Interactive. Сюжет основан на двух книгах: «The Crime Lab Case» (2002) и «In and Out of Love» (1997).

Трейлер игры появился в конце предыдущей игры Nancy Drew: Tomb of the Lost Queen. Возможность предзаказа бонусного издания действовала до 22 октября.

Сюжет 
После загадочной смерти физика некогда спокойную, уединённую лабораторию окутал страх. Полицейское расследование среди холодных стальных стен сверхсекретной лаборатории зашло в тупик, наткнувшись на безразличие учёных, продолжающих исследования Теслы.

Персонажи 
 Нэнси Дрю — главный герой, девушка-детектив.
 Нико Йович — ведущий физик. Нашёл способ беспроводной передачи энергии, но был убит прежде, чем успел представить всему миру свои исследования. Как и Тесла, Нико был столь же скрытным, сколь и умным.
 Мэйсон Квинто — занимает должность старшего лаборанта. Он умён, амбициозен и высокомерен. Он ценит свою работу, которую всегда доводит до конца и до совершенства. В отличие от Нико, Мэйсона волнуют потенциальные прибыли от исследований. Так на что он сможет пойти, чтобы получить должное признание своих работ, которое, по его мнению, он так сильно заслуживает?
 Элли Йорк — работает в исследовательском отделе в ночную смену. У неё напряжённые отношения с Мэйсоном, из-за чего она и начала работать в ночную смену. Она как бы на своей волне, и, когда все работники лаборатории переживают неподдельный ужас от смерти Нико, Элли выдаёт своим поведением то, что она что-то скрывает.
 Грей Кортрайт — глава службы безопасности, он отлично знает работу систем охраны. Не являясь дружелюбным, во время расспроса он выглядит немного напуганным и рассеянным. Его знания и неограниченный доступ ко всей лаборатории предоставляют множество возможностей для того, чтобы тайно следить за работой учёных и при этом оставаться незамеченным. Был лучшим другом Нико до его смерти.
 Раян Килпатрик — девушка-техник. Она собственноручно построила и модифицировала некоторые части лаборатории. Её знания о трансформаторе Теслы сразу сделали её главным подозреваемым в деле.
 Виктор Лоссетт — совладелец лаборатории; именно он нанял вас расследовать это жуткое убийство. Отчаянно пытаясь найти убийцу, он отправляет Нэнси в самую гущу событий. Видно, что он очень ценит репутацию и работу Нэнси, но, возможно, в этом деле замешано нечто более важное, чем убийство Нико.
 Дирдре Шаннон — вновь в списке контактов Нэнси Дрю. Они с Нэнси знакомы с самого детства, но Дирдре всегда относилась к ней больше как к сопернице, нежели как к подруге. Но «вражда» уходит на второй план, когда помощь в расследовании может значительно отразиться на её оценках по криминологии.
 Братья Харди — Фрэнк и Джо Харди в очередной раз ассистируют Нэнси в её расследованиях. Являясь поклонниками Теслы, они с нетерпением ждут очередных новостей об этом запутанном деле, и сами не прочь помочь в расследовании.

Отзывы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница игры на сайте Her Interactive.
 Подробнее об игре 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2012 года
Игры о Нэнси Дрю
Детективные компьютерные игры
Квесты Point-and-click
Игры для Windows
Игры для macOS
Никола Тесла
Компьютерные игры, разработанные Her Interactive